Натуральне число 168
 168 рік до нашої ери
 168 рік нашої ери